Balaur peut désigner :
 Balaur, une créature proche du dragon dans le folklore roumain
 Balaur, un genre de dinosaure
 Les Balaurs, ou Drakan, sont une race non jouable dAion: The Tower of Eternity